Turtle Islands kan syfta på:

Geografi
 Turtle Islands (ögrupp) – en ögrupp i Filippinerna 7 öar och Malaysia 3 öar

Australien 

 Turtle Islands (öar i Australien), Western Australia, 
 Bountiful Islands, öar, Queensland,

Filippinerna 

 Turtle Islands (kommun), Muslimska Mindanao, Province of Tawi-Tawi, 
 Taganak, ort, Muslimska Mindanao, Province of Tawi-Tawi,

Indonesien 

 Pulau-Pulau Penyu (öar i Indonesien, Moluckerna),

Malaysia 

 Turtle Islands (öar i Malaysia), Kuala Lumpur, 
 Turtle Islands, Malaysia - Nationalpark bestående av 3 av Turtle Islands (ögrupp) 10 öar

Sierra Leone 

 Turtle Islands (öar i Sierra Leone), Södra provinsen, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar
Robotskapade Sierra Leoneförgreningar